Евгения Михайловна Дембская (28 ноября 1920, Киев — 29 июня 2019, Одесса) — советская и украинская актриса. Народная артистка Украины (2000). Почётный гражданин Одессы (2013).

Биография 
Родилась в музыкальной семье, в которой воспитывалось три дочери — Валентина, Неонила и Евгения. Рано, в три года, потеряла отца.

Первый муж — пианист Александр Кац, был призван в РККА в 1939 году, принимал участие в Великой Отечественной войне и погиб, освобождая Киев.

Окончила Киевское музыкальное училище (1939), училась в Киевской консерватории (1939—1941). С 1940 года — солистка Киевского театра малых форм. Попала в оккупацию во время Великой Отечественной войны. В театре «Кляйн кунст театр» выступала по 1945 год. В конце войны вместе с труппой оказалась в Венгрии, выступала перед советскими солдатами. Переехала во Львов, выступала в клубе репатриантов.

Окончила Львовскую консерваторию (1946), выступала с Михаилом Водяным в концертах как солистка Львовской филармонии, в 1946 году участвовала в создании Львовского театра музыкальной комедии.

В 1953 году вместе с театром переехала в Одессу, ведущая солистка Одесского академического театра музыкальной комедии.

Второй муж — Алексей Петрович Криницкий, адвокат.

В кино с 1957 по 1990 гг.

Скончалась на 99-м году жизни 29 июня 2019 года в Одессе. Похоронена 1 июля 2019 года на Втором Христианском кладбище Одессы.

Театральные работы 

 «Одиннадцать неизвестных» (Н. Богословский) — Катя
 «Королева Чардаша (Сильва)» (И. Кальман) — Сильва Вареску
 «Жюстин Фавар» (Ж. Оффенбах) — Жюстин Фавар, цыганка, мальчик
 «Роз-Мари» (Р. Фримль) — Роз-Мари, Жанна, Этелька, Ванда
 «Горна криниця»
 «Фиалка Монмартра» (И. Кальман) — Мадлен
 «Весёлая вдова» (Ф. Легар) — Ганна Гловари
 «За двумя зайцами» — Проня Прокоповна
 «Вольный ветер» (И. Дунаевский) — Стелла
 «Одесские лиманы» — Альбина
 «У родного причала»
 «На рассвете» (О. Сандлер) — мадам Энно
 «Севастопольский вальс» (К. Листов) — Нина
 «Летучая мышь» (И. Штраус-сын)
 «Баядера» (И. Кальман)
 «Принцесса цирка» (И. Кальман)
 «Марица» (И.Кальман) — тётя Марицы
 «Моя прекрасная леди» (Ф. Лоу) — миссис Хиггинс и миссис Пирс
 «Бал в честь короля» — актриса
 «Друзья в переплёте» (Г. Портнов) — Баба Яга
 «Четверо с улицы Жанны» (О. Сандлер) — торговка
 «Зелёный остров»
 «Цыганский барон» (И.Штраус) — Мирабелла
 «Мадемуазель Нитуш» (Ф. Эрве) — Карина
 «Скрипач на крыше» (Дж. Бок) — Голда
 «Кабаре» (Д. Кендер) — фрау Шнайдер
 «Аккомпаниатор» (О. Галин) — Жанна Кораблёва

Фильмография 
 1990 «День любви» — аккомпаниатор
 1988 «Приморский бульвар» — дама в окне, угощающая фаршированной рыбой
 1958 «Белая акация» — Лариса

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Украинской ССР (1960)
 Народная артистка Украины (2000)
 Почётный знак отличия Президента Украины (1996)
 Орден княгини Ольги III степени (2007)
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (2011)
 Почётный гражданин Одессы (2013)

Примечания

Ссылки 
 Евгения Дембская: «Водяной познакомил меня с будущим мужем»
 Евгения Михайловна Дембская — настоящая одесская легенда
 Евгения Дембская
 Евгения Дембская: я всегда любила хулиганские роли
 90-й юбилей Евгении Дембской
 Секрет её молодости

Выпускники Львовской консерватории
Почётные граждане Одессы
Долгожительницы Украины